zachyłek gruszkowaty – część dolnej części gardła 
 zachyłek klinowo-sitowy – przestrzeń w obrębie jamy nosowej 
 zachyłek łonowy – część miednicy
 zachyłek Morisona – część jamy otrzewnej